Brinkholz steht für:

 Brinkholz, ein Waldgebiet bei Dötlingen, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen, Bestandteil des Dötlinger Holzes zwischen Rittrumer Kirchweg und Geveshauser Kirchweg
 Brinkholz, eine Erdgasförderstelle der Firma ExxonMobil bei Dötlingen
 Brinkholz, eine Straße im Bielefelder Stadtbezirk Heepen